Giovanni Ribisi – attore statunitense
 Marissa Ribisi – attrice statunitense
 Pietro Ribisi – criminale italiano